Прокунин — фамилия; имеет женскую форму Прокунина.
 Прокунин, Андрей Викторович (род. 1978) — российский биатлонист.
 Прокунин, Василий Павлович (1848—1910) — русский музыкальный фольклорист, композитор, педагог.
 Прокунин, Михаил Павлович (1860—1921) — русский химик-технолог. См. также 
 Прокунино — название населённых пунктов.